ФК Дила Гори је грузијски фудбалски клуб из Горија.

Успеси 
Прва лига Грузије:
 Првак (1): 2014/15.
 Другопласирани (1): 2012/13.

Куп Грузије:
 Освајач (1): 2011/12.

Дила Гори у европским такмичењима

Спољашње везе 
 Званичан сајт клуба

Д